Зачёт Кубка мира по биатлону 2014/2015 по индивидуальным гонкам.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Система начисления очков

Мужчины

Женщины

Примечание 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по индивидуальным гонкам (мужчины) на сайте IBU
 Зачёт Кубка мира по индивидуальным гонкам (женщины) на сайте IBU

Общий зачёт
2014 год в биатлоне
2015 год в биатлоне